Le Monte-Carlo Squash Classic 1997 est l'édition 1997 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 26 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 15 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série.

La championne du monde et  Sarah Fitz-Gerald l'emporte en finale face à Sue Wright.

Têtes de série

Tableau

Références 

1997
Squash en 1997
Sport à Monaco en 1997
Sport en novembre 1997